Filips VI van Frankrijk (1293-1350), koning van Frankrijk (1328-1350)
 Felipe VI van Spanje (1968), koning van Spanje (sinds 2014)